La bomba de cobalto hace referencia a varios artículos

 Bomba de cobalto (arma), un tipo de arma nuclear.
 Bomba de cobalto o terapia de cobalto, una forma de radioterapia.